Банго́р (, ) — коммуна в составе департамента Морбиан, одна из четырёх коммун острова Бель-Иль.

Население (2019) — 1 012 человек.

История  
 1029 год — создание прихода Бангора
 1572 год — в Бангоре построена первая мельница
 1761 год — Бангор был оккупирован английскими войсками
 1790 год — Бангор получил статус коммуны
 1834 год — в Бангоре открылась первая муниципальная школа для мальчиков
 1892 год — открылась муниципальная школа для девочек (ныне в этом здании расположена мэрия)

Достопримечательности 
Маяк Гулфа (), или просто Большой маяк, был построен в 1836 году (по другим данным — в 1826 году) по проекту Огюстена Жана Френеля. Маяк представляет собор гранитную башню высотой 52 метра. Маяк доступен для публики.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Бель-Иль